

Села 
 Ясинуватка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада (в минулому — Онуфріївський район)
 Ясинуватка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Пантаївська селищна громада